Heng Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heng He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Heng He (vattendrag i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar